Kandahar (stad), een stad in Afghanistan
 Kandahar (provincie), een provincie van Afghanistan
 Kandahar cup, hoofdnummer bij wereldkampioenschappen skiën
 Kandahar (band), een Belgische jazzrockgroep